

Codici 
 FR6 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire del Sud-Ouest

Trasporti 
 FR6 – ferrovia regionale del Lazio